Idiazábal puede referirse a:

 Idiazábal (Córdoba), localidad de la Argentina.
 Idiazábal (Guipúzcoa), localidad de España.
 Idiazábal (queso), queso con denominación de origen.